Пло́щадь Ма́ркса:
 Площадь Маркса — площадь в Ленинском районе Новосибирска.
 Площадь Маркса — станция Ленинской линии Новосибирского метрополитена.
 Площадь Маркса — проектируемая станция Кировской линии Новосибирского метрополитена.